Ceretta – metodo di depilazione
 Ceretta araba
 Ceretta bikini
 Ceretta – frazione del comune italiano di San Maurizio Canavese